IP Network Multipathing
Intellectual Property Management and Protection – Protezione e gestione della proprietà intellettuale, parte 4 della codifica MPEG-21